Slovo Avenger (: Mstitel) může mít tyto významy:

 HMS Avenger – několik lodí Royal Navy
 TBF Avenger – americký torpédový bombardér z doby druhé světové války
 GAU-8 Avenger – kanón letounu Fairchild A-10 Thunderbolt II
 M1097 Avenger – protiletecký obranný systém sestávající z 8 střel Stinger na vozidle HMMWV
 USS Avenger – několik lodí US Navy
 SP 17pdr, A30 (Avenger) – britské samohybné dělo, varianta tanku Cruiser Mk VIII Challenger